Вене́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний схід від Парижа, 65 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1177 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2801,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста Венетт 
 Венетт на сайті французького Національного інституту географії
 Венетт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венетт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венетт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза